

Сулуколь — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Сулуколь — село, Айтекебійський район, Актюбінська область

Див. також 
 Суликоль